Matteo Fiorini kan syfta på:

 Matteo Fiorini (1827-1901), italiensk geograf
 Matteo Fiorini (född 1978), sanmarinsk politiker